Джу́лиан Грин (; род. 6 июня 1995 года, Тампа, США) — американский и немецкий футболист, полузащитник немецкого клуба «Гройтер» и сборной США.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Баварии».

Дебютировал за основной состав «Баварии» в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов 2013/14 в Химках против ПФК ЦСКА. Провел на поле 3 минуты в конце второго тайма, команда выиграла со счётом 3:1.

1 сентября 2014 года Грин был арендован «Гамбургом» на один год. 14 сентября 2014 года он дебютировал в Бундеслиге в матче против «Ганновера» (0:2).

В декабре 2016 подписал контракт до 3 июня 2019 года с клубом «Штутгарт». 31 августа 2017 года Грин на правах аренды перешёл в «Гройтер Фюрт». Сезон 2017/18 он завершил, отыграв 24 матча и забив три гола. Затем, когда истёк срок аренды, Грин заключил с клубом двухлетний контракт, став игроком клуба.

Карьера в сборной 
Играл за сборную США в Чемпионате Мира в Бразилии, где забил гол в матче 1/8 финала Бельгия — США.

Достижения 
 «Бавария»
 Чемпион Германии: 2013/14
 Обладатель Кубка Германии: 2013/14
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2013
 Итого: 3 трофея

Примечания 

Футболисты Германии
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»